Константин Палеолог е византийски севастократор и военачалник – полубрат на император Михаил VIII Палеолог.

Биография 
Константин е син на Андроник Палеолог – велик доместик на Никейската империя, от втория му брак. За първи път името на Константин се споменава във връзка с назначаването му за кесар през 1259 г. от Михаил VIII. На следващата година Константин получава и титлата севастократор. През 1263 г. севастократор Константин командва византийските войски в неуспешната кампания на Михаил VIII за завладяването на латинското Ахейско княжество. Тогава войските на Константин са разбити в битката при Приница.

След завръщането си в Константинопол Константин Палеолог се замонашва и приема името Калиник. Умира през 1271 г.

В историята на Георги Пахимер се споменава, че около 1260 г. севастократор Константин се оженил за Ирина Комнина Ласкарина Вранина. От този брак се родили пет деца:
 Михаил Комнин Врана Палеолог
 Андроник Врана Дука Ангел Палеолог
 Мария Комнина Вранина Ласкарина Дукина Торникина Палеологина
 Теодора Палеологина Синадина
 Смилцена Палеологина, омъжена за българския болярин, а по-късно и цар, Смилец.

Родословие

Източници

Бележки 

Палеолози
Византийски военачалници